Julius Berger FC – nigeryjski klub piłkarski
 Julius Berger – niemiecki wiolonczelista, ur. 1954
 Julius Berger (Tiefbau AG) – przedsiębiorca budowlany, ur. 1862